Lighthizer ist die amerikanisierte Form des deutschen Familiennamens Leithäuser. Folgender Personen tragen ihn:

O. James Lighthizer (* 1946), US-amerikanischer Jurist und Politiker
Robert Lighthizer (* 1947), US-amerikanischer Jurist und Handelsbeauftragter der Vereinigten Staaten

en:Lighthizer